Saint-Sardos (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Sardos (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje